OKD – klasa  żaglówki
 OKD – czeskie przedsiębiorstwo eksploatacji węgla kamiennego
 OKD –  czeskie przedsiębiorstwo logistyczne i transportowe